Archélaos ou Archélaüs (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Souverains 
 Archélas de Sparte, roi de Sparte ().
 Archélaos  de Macédoine, roi de Macédoine (413-399 av. J.-C.).
 Archélaos de Comana, fils et homonyme du général de Mithridate VI Archélaos.
 Archélaos II de Comana, fils du précédent.
 Archélaos de Cappadoce, fils du précédent, fut roi de Cappadoce.
 Archélaos de Judée ou Hérode Archélaos, roi de Judée, fils d'Hérode le Grand.

Autres 
 Archélaos de Milet, philosophe grec ().
 Archélaos de Priène, sculpteur grec hellénistique ().
 Archélaos, général de Mithridate ().
 Saint Archélaos († 278), évêque de Cascar en Mésopotamie, combattit l'hérésie de Mani, le manichéisme, notamment lors du colloque de Cascar ; fêté le 26 décembre.

Homonymie dynastique